Brukenthal ist der Familienname folgender Personen:

 Bertha von Brukenthal (1846–1908), österreichische Komponistin
 Karl von Brukenthal (1784–1857), Staatsmann
 Michael von Brukenthal (1716–1773), siebenbürgischer Politiker
 Samuel von Brukenthal (1721–1803), Gubernator von Siebenbürgen

Siehe auch:
 Brukenthal’sche Sommerresidenz (rum.: Palatul de vară Brukenthal), spätbarocke Schlossanlage in Siebenbürgen im heutigen Rumänien
 Brukenthal-Museum in Hermannstadt
 Brukenthal-Lyzeum, nach Samuel von Brukenthal benanntes deutschsprachiges Gymnasium in Hermannstadt